Gasche ist der Familienname von

 Erika Paroni-Gasche (1920–2016), Schweizer Skirennfahrerin
 Urs Gasche (* 1955), Schweizer Politiker (BDP)
 Urs P. Gasche (* 1945), Schweizer Journalist, Publizist und ehemaliger Fernsehmoderator